Седльчани (; ) — город в юго-восточной части района Пршибрам Среднечешского края Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями. Население города — 7 452 человека (1.01.2013). Третий по величине город в районе.

Расположен, примерно, в 60 км к югу от Праги и в 30 км от г. Пршибрам.

История 

Первое письменное упоминается относится к 1057 году.

Достопримечательности 
 Костëл св. Мартина XIII века

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Седльчани

Города Среднечешского края